Peter Hermans (1966. június 27. –) belga nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása könyvelő.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1999-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2011-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Belga labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2002-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2011-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Egyiptom rendezte a 17., a 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbírói feladattal látta el.

2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra és Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 7.

2006-os labdarúgó-világbajnokság
2006-ban volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Frank de Bleeckere állandó asszisztense volt.

Világbajnoki mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság
2008-ban a FIFA JB bejelentette, hogy a dél-afrikai rendezésű, a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság lehetséges játékvezetők átmeneti listájára jelölte. A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe.

Világbajnoki mérkőzés

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Ausztriába és Svájcba a XIII., a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma a döntőben: 1.

UEFA-szuper kupa

Források 

Belga labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek